Il termine Sabana Grande è un toponimo spagnolo che letteralmente significa "grande savana" e può riferirsi alle seguenti località:

Sabana Grande (Colombia) – località della Colombia.
Sabana Grande (Honduras) – città dell'Honduras.
Sabana Grande (Porto Rico) – città di Porto Rico.
Sabana Grande (Venezuela) – città del Venezuela.
Sabana Grande de Palenque – comune della Repubblica Dominicana.